Torneo Clausura 2015 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2015 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2015 en Chile.
 Torneo Clausura 2015 en Colombia.
 Torneo Clausura 2015 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2015 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2015 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2015 en Honduras.
 Torneo Clausura 2015 en México.
 Torneo Clausura 2015 en Nicaragua
 Torneo Clausura 2015 en Panamá.
 Torneo Clausura 2015 en Perú.
 Torneo Clausura 2014 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2015 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2015 en Venezuela.

Véase también 
 Torneos de Apertura y Clausura
 Torneo Apertura 2016, .
 Torneo Clausura 2014, .

Fútbol en 2015